Nölting ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Adolf Nölting (1794–1856), Lübecker Kaufmann, königlich-schwedischer Konsul und Kunstförderer
 Emile Nölting (1812–1899), Hamburger Kaufmann und Konsul von Haiti
 Emilio Noelting (1851–1922), Chemiker und Hochschullehrer
 Erik Nölting (1892–1953), deutscher Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen
 Ernst Nölting (1901–1967), deutscher Politiker (SPD), MdL Hannover
 Friedrich Nölting (1759–1826), Kaufmann, Ratsherr und Bürgermeister von Lübeck
 Georg Heinrich Nölting (1790–1874), Kaufmann und Senator von Lübeck
 Heinrich Jacob Christian Nölting (1803–1884), Gärtner und Inhaber einer Gärtnerei in Hamburg
 Johann Heinrich Vincent Nölting (1736–1806), deutscher Theologe und Philosoph und Professor am Hamburger Akademischen Gymnasium
 Theodor Nölting (1811–1890), deutscher Pädagoge und klassischer Philologe

Siehe auch: Nolting